Drachenbrücke steht für:
Drachenbrücke (Đà Nẵng), Vietnam
Drachenbrücke (Halde Hoheward), Deutschland
Drachenbrücke (Ljubljana), Slowenien

Siehe auch:
 Drachenschwanz